Фамилија Терикез има више значења:

 Фамилија Терикез, Хорхе Терикез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Терикез, Хуан Мануел Терикез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику